Neuhart ist der Name folgender Orte:

  Neuhart (Gemeinde Mauthausen), Ortsteil von Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich
  Neuhart (Gemeinde Eibiswald), Ortsteil von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark